Bucholtz är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Andreas Heinrich Bucholtz (1607–1671), tysk luthersk teolog och skriftställare 
 Wilhelm Heinrich Sebastian Bucholz (1734–1798), tysk läkare, apotekare, botaniker, kemist och Goethes rådgivare i naturvetenskapliga frageställningar

Se även 
 Bocholtz
 Bocholdz
 Buchholz
 Buchholtz

Tyska efternamn